Der Challenge Cup 2000 (aus Sponsoringgründen auch als Silk Cut Challenge Cup bezeichnet) war die 99. Ausgabe des jährlichen Rugby-League-Turniers Challenge Cup. Im Finale gewannen die Bradford Bulls 24:18 gegen die Leeds Rhinos und gewannen damit das Turnier zum vierten Mal.

Erste Runde 

Die Spiele der ersten Runde fanden zwischen dem 4. Dezember 1999 und dem 3. Januar 2000 statt.

Zweite Runde 

Die Spiele der zweiten Runde fanden zwischen dem 18. Dezember 1999 und dem 9. Januar 2000 statt. Aufgrund der vielen Verschiebungen in der ersten Runde musste auch in der zweiten Runde ein Großteil der Spiele verschoben werden.

Dritte Runde 

Die Spiele der dritten Runde fanden zwischen dem 29. Januar und dem 8. Februar statt. Mit Villeneuve und St Gaudens nahmen das erste Mal französische Vereine am Challenge Cup teil.

Vierte Runde 

Die Spiele der vierten Runde fanden am 12. und 13. Februar statt.

Fünfte Runde 

Die Spiele der fünften Runde fanden am 26. und 27. Februar statt.

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 Der Challenge Cup 2000 auf rugbyleagueproject.org
 Ergebnisliste auf rugby-league-world.com

2000
Rugby 2000